Zeiler est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1988), joueur allemand de rugby
 (1950-2016), chanteuse et compositrice américaine
 (né en 1955), homme d'affaires autrichien
Johannes Zeiler (né en 1970), acteur autrichien
John Zeiler (né en 1982), joueur américain de hockey sur glace
Martin Zeiler (1589-1661), auteur baroque allemand
 (né en 1970), joueur allemand de football
Timo Zeiler (né en 1981), coureur de fond allemand

Voir aussi
(53253) Zeiler, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand